(1919—1943) — радянський військовий діяч українського походження (родом з Донщини), майор. Герой Радянського Союзу.
 
 Романенко Олександр Хомич — український радянський військовий діяч, полковник. Герой Радянського Союзу.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок